1-я гвардейская дивизия — воинское соединение вооружённых сил ряда государств.

Пехотные дивизии 
 1-я гвардейская пехотная дивизия — стрелковое соединение Российской Императорской армии.
 
 1-я гвардейская дивизия (Япония)
 1-я гвардейская стрелковая дивизия (1-го формирования) (СССР)
 1-я гвардейская стрелковая дивизия (2-го формирования) (СССР) — она же 1-я гвардейская мотострелковая дивизия
 1-я гвардейская стрелковая дивизия народного ополчения (Володарского района) — стрелковое соединение народного ополчения СССР.

Воздушно-десантные дивизии 
 1-я гвардейская воздушно-десантная Звенигородско-Бухарестская Краснознамённая ордена Суворова дивизия (СССР).

Кавалерийские дивизии 
 1-я гвардейская кавалерийская дивизия (Россия) — в Русской императорской армии.
 1-я гвардейская кавалерийская Ставропольская ордена Ленина Краснознамённая орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия — в Красной Армии.

Авиадивизии 
 1-я гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия (СССР), существовала под таким названием с 1943 по 1949 годы.
 1-я гвардейская истребительная Выборгская Краснознамённая авиационная дивизия ВВС Балтийского флота (СССР)
 1-я гвардейская истребительная авиационная Сталинградско-Берлинская Краснознамённая дивизия (СССР)
 1-я гвардейская смешанная авиационная Свирская Краснознамённая дивизия (СССР), существовала под таким названием с 1943 по 1944 годы.
 1-я гвардейская штурмовая авиационная Сталинградская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия (СССР, затем РФ) — с 1956 года переименована в 1-ю гвардейскую бомбардировочную авиационную дивизию; в 1957 году переформирована в 1-ю гвардейскую истребительно-бомбардировочную авиационную дивизию, в 1976 году — в 1-ю гвардейскую авиационную дивизию истребителей-бомбардировщиков, в июле 1989 года — в 1-ю гвардейскую бомбардировочную авиационную дивизию, в 1993 году — в 1-ю гвардейскую смешанную авиационную дивизию.
 1-я гвардейская авиационная Орловская дивизия дальнего действия (СССР)

Артиллерийские дивизии 
 1-я гвардейская артиллерийская дивизия прорыва РГК (СССР)
 1-я гвардейская зенитная артиллерийская дивизия ПВО (СССР)
 1-я гвардейская тяжёлая миномётная дивизия РГК (СССР)

Танковые дивизии 
 1-я гвардейская танковая дивизия (СССР, 1945—1947)